

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Sowina – przysiółek wsi Ludwikowice Kłodzkie, w woj. dolnośląskim, w pow, kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Sowina – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Kołaczyce 
 Sowina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew

Zobacz też 
 Sowina Błotna
 Sowin